Кра́сный Луч — посёлок Сошкинского сельсовета Грязинского района Липецкой области. Стоит на реке Кривке.

Образован в 1920-х годах. Первоначально он получил название Пионер (в значении первый) .

Позже он получит нынешнее символичное имя, в котором заложено направление нового курса страны.

Население

Примечания 

Населённые пункты Грязинского района